Вајнгартен може бити:

 Вајнгартен (Баден), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Карлсруе.
 Вајнгартен (Виртемберг), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Равенсбург.
 Вајнгартен (Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Гермерсхајм.
 Вајнгартен (Тирингија), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Гота.